Szadek – zniesiona kolonia wsi Szadek w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Blizanów.

Kolonia Szadek istniała do 2008 r., włączona do wsi Szadek.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa kaliskiego.

Przypisy 

Blizanów (gmina)